A TV Educadora é uma emissora de televisão brasileira com sede em Bragança, no Estado do Pará. A emissora é afiliada a TV Nazaré e é sintonizada no canal 30 UHF.

Fundação Educadora de Comunicação
Educadora (Bragança)
[[Categoria:Canais de televisão do Brasil
Fundações no Pará em 1951